Rena rama sanningen kan syfta på:

Rena rama sanningen (film, 1931) – en amerikansk film
Rena rama sanningen (film, 1939) – en svensk film
Rena rama sanningen (TV-program) – en svensk TV-serie